Nuoto artistico ai campionati mondiali di nuoto 2019 - Squadre – competizione di nuoto a squadre highlight
 Nuoto artistico ai campionati mondiali di nuoto 2019 - Squadre – competizione di nuoto con programma libero combinato
 Nuoto artistico ai campionati mondiali di nuoto 2019 - Squadre – competizione di nuoto con programma libero
 Nuoto artistico ai campionati mondiali di nuoto 2019 - Squadre – competizione di nuoto con programma tecnico